Le terme d'atomisation est lié à l'idée de séparation d'un objet (réel ou conceptuel) en particules (d'où l'utilisation de la base : « atome »). Ce terme est employé :
 en agroalimentaire ;
 en physique et chimie ;
 en économie, l'atomisation du marché est la fragmentation de l'offre (nombreux fournisseurs/vendeurs) ou de la demande (nombreux clients/acheteurs). Elle est une condition de la concurrence pure et parfaite ;
 en philosophie ;
 pour indiquer l'action d'utiliser un atomiseur ;
 pour indiquer la dissociation d’une espèce chimique en atomes libres lors d'une spectroscopie atomique.